Panama (land)
 Panama (provincie), een provincie van dat land
 Panama (district), een district in die provincie
 Panama-Stad, de hoofdstad van het land, de provincie en het district
 Panamakanaal, het kanaal door Panama dat de Grote Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan
 Landengte van Panama, de landengte waar het kanaal ligt

Panama kan ook verwijzen naar:
 Panama City (Florida), een stad in Florida
 Panama (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Panama (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Panama (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Panama (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Panama (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Panamá (Goiás), een stad in de Braziliaanse staat Goiás

Overige
 Panamahoed, een hoofddeksel
 Panama (album), het debuutalbum van de band a balladeer
 Panama (Amsterdam), een uitgaans- en evenementenlocatie
 Panama (Van Halen), een single van Van Halen